Кривенький Іван Степанович — учасник Національно-Визвольних змагань, надрайоновий (або районовий) провідник Служби Безпеки ОУН.
 Кривенький Степан Федорович — поет, самодіяльний композитор, заслужений працівник культури України, почесний громадянин Волині, автор пісні «Волинь моя».
 Тадей Кривенький — український військовик, член ОУН, стрілець УПА.